Épagny kan syfta på:
 Épagny, Aisne
 Épagny, Côte-d'Or
 Épagny, Haute-Savoie